Muzyczna forma teatralna - forma teatralna, w której muzyka odgrywa istotną i integralną rolę.

Do muzycznych form teatralnych należą:
 balet
 burleska
 musical
 opera
 operetka
 wodewil

Zobacz też 
 forma muzyczna